Иван Дзю́ба:
 
 Дзюба, Иван Павлович (1906—1990-е) — конструктор боеприпасов, лауреат Сталинской премии (1951).